Aujac (Charente-Maritime)
 Aujac (Gard)